Minerva – autómárka
Minerva – folyóirat
Minerva – keresztnév
Minerva – kolozsvári könyvkiadó (1920–1948)
Minerva – jugoszláviai (Szabadka) nyomda, 1947-től
Minerva – budapesti könyvkiadó 1955–től, illetve 1995–től
Minerva – a római mitológia egyik főistene
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Minerva – település Kentucky államban
Minerva – település New York államban
Minerva – település Nyugat-Virginia államban
Minerva – település Ohio államban
Minerva – település Oregon államban
egyéb
Minerva – mikronemzet

Hasonló névvel
Minerva Nova – szegedi könyvkiadó 2002–2004 között